Arm River ist der Name folgender Flüsse:

 Arm River (Saskatchewan), Fluss in Kanada
 Arm River (Mersey River), Nebenfluss des Mersey River, Tasmanien, Australien